Вагнер, Иван:
 Вагнер, Иван Викторович (род. 1985) — российский космонавт-испытатель, Герой Российской Федерации.
 Вагнер, Иван Карлович (1833— после 1891) — медик, педагог, профессор анатомии.